Esplorazioni geografiche
 Esplorazione spaziale
 Esplorazione rettale